Зелёный Гай — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зелёный Гай — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Зелёный Гай — деревня в Березинском районе Минской области.

Казахстан 
 Зелёный Гай — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Зелёный Гай — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Киргизия 
 Зелёный Гай — село в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.

Россия 
 Зелёный Гай — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Зелёный Гай — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Зелёный Гай — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Зелёный Гай — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Зелёный Гай — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Зелёный Гай — посёлок в Бутурлиновском районе Воронежской области.
 Зелёный Гай — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Зелёный Гай — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Зелёный Гай — посёлок в Рыльском районе Курской области.
 Зелёный Гай — исчезнувший хутор в Миллеровском районе Ростовской области, в 1963 г. присоединен к хутору Александровский.
 Зелёный Гай — посёлок в Мичуринском районе Тамбовской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Зелёный Гай — упразднённый посёлок в Джанкойском районе.

Украина 
Днепропетровская область
 Зелёный Гай — село в Васильковском районе, Зеленогайский сельский совет.
 Зелёный Гай — село в Васильковском районе, Письменский поселковый совет.
 Зелёный Гай — село в Днепровском районе.
 Зелёный Гай — село в Криворожском районе.
 Зелёный Гай — село в Петропавловском районе, Брагиновский сельский совет.
 Зелёный Гай — село в Петропавловском районе, Украинский поселковый совет.
 Зелёный Гай — село в Синельниковском районе.
 Зелёный Гай — село в Софиевском районе.
 Зелёный Гай — село в Томаковском районе.
 Зелёный Гай — село в Широковском районе.

Донецкая область
 Зелёный Гай — посёлок в Великоновосёлковском районе.
 Зелёный Гай — село в Волновахском районе.
 Зелёный Гай — село в Тельмановском районе.

Житомирская область
 Зелёный Гай — село в Барановском районе.
 Зелёный Гай — село в Малинском районе.
 Зелёный Гай (до 2016 г. — Пятиричка) — село в Хорошевском районе.
Запорожская область
 Зелёный Гай — село в Бильмакском районе.
 Зелёный Гай — село в Васильевском районе.
 Зелёный Гай — село в Весёловском районе.
 Зелёный Гай — село в Вольнянском районе.
 Зелёный Гай — село в Гуляйпольском районе.
 Зелёный Гай — село в Токмакском районе.

Кировоградская область
 Зелёный Гай — село в Александрийском районе.
 Зелёный Гай — село в Долинском районе.
 Зелёный Гай — село в Знаменском районе.
 Зелёный Гай — село в Кропивницком районе.
 Зелёный Гай — село в Петровском районе.

Луганская область
 Зелёный Гай — село в Антрацитовском районе.
 Зелёный Гай — село в Новопсковском районе.

Львовская область
 Зелёный Гай — село в Городокском районе.

Николаевская область
 Зелёный Гай — село в Баштанском районе, Кашперониколаевский сельский совете.
 Зелёный Гай — село в Баштанском районе, Новосергиевский сельский совет.
 Зелёный Гай — село в Березнеговатском районе.
 Зелёный Гай — село в Витовском районе.
 Зелёный Гай — село в Вознесенском районе, ликвидировано в 2006 году.
 Зелёный Гай — село в Доманевском районе.
 Зелёный Гай — село в Николаевском районе.

Одесская область
 Зелёный Гай — село в Балтском районе.

Ровненская область
 Зелёный Гай — село в Дубенском районе.

Сумская область
 Зелёный Гай — село в Лебединском районе.
 Зелёный Гай — село в Недригайловском районе.
 Зелёный Гай — село в Сумском районе.

Тернопольская область
 Зелёный Гай — село в Залещицком районе.

Харьковская область
 Зелёный Гай — село в Боровском районе.
 Зелёный Гай — село в Великобурлукском районе, Гнилицкий сельский совет.
 Зелёный Гай — посёлок в Великобурлукском районе, Червонохвыльский сельский совет.
 Зелёный Гай — село в Лозовском районе.
 Зелёный Гай — село в Нововодолажский район, ликвидировано в ? году.
 Зелёный Гай — железнодорожная платформа Южной железной дороги

Херсонская область
 Зелёный Гай — село в Херсонском районе.
 Зелёный Гай — село в Великоалександровском районе.
 Зелёный Гай — село в Геническом районе.
 Зелёный Гай — село в Ивановском районе.

Черкасская область
 Зелёный Гай — посёлок в Маньковском районе.

Черновицкая область
 Зелёный Гай — село в Новоселицком районе.

Черниговская область
 Зелёный Гай — село в Новгород-Северском районе, ликвидировано в 2009 году.
 Зелёный Гай — село в Семёновском районе.
 Зелёный Гай — посёлок в Талалаевском районе.

См. также 
 «Зелёный Гай» — парк в Харькове, Украина.